Robert Sippel est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par David Lansbury.

Biographie

Sentence 
Prisonnier #88S510, condamné le  pour abus sexuel au second degré à une peine d'emprisonnement de 15 ans, avec libération sur parole au bout de 10 ans.

Saison 2 
Sippel est un ancien prêtre catholique, emprisonné après avoir confessé un abus sexuel sur un garçon de 14 ans.

Après 10 années passés au Unit B, Robert Sippel est jugé admissible pour la libération conditionnelle. Le Gouverneur James Devlin fait durant la même période passer une loie indiquant que les délinquants sexuels doivent indiquer leur présence à la police avant d'emménager.

Le Père Ray Mukada dit qu'il est dégoûté par Sippel et ne veut même pas avoir affaire à lui. Sippel est donc libéré, mais n'a nulle part où aller. Il demande alors à Sœur Peter Marie s'il peut dormir dans son ancienne cellule, le temps de trouver autre chose.

Mukada, sur les conseils de Peter Marie, regrette d'avoir été si dur avec Sippel, et propose alors à ce dernier de devenir son assistant.

Tandis qu'il est dans sa cellule, Vernon Schillinger, le chef des néonazis, vient le voir et lui dit qu'il est dégoûté par ce que Sippel a fait. Les deux commencent alors à se battre.

Plus tard est organisée une rencontre entre Sippel et sa victime, désormais un adulte. Après cette visite, il est emmené par le gardien Karl Metzger jusqu'au gymnase où l'attendent Schillinger et d'autres Aryens. Ils parviennent à se saisir de lui puis le crucifient au sol.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Chrétien de fiction
Religieux de fiction
Pédophile de fiction
Prisonnier de fiction